Мангут — село в Кыринском районе Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Мангутское».

География 
Село находится в восточной части района, на левом берегу реки Онон, на расстоянии примерно 49 километров (по прямой) к востоку-северо-востоку (ENE) от села Кыра. Абсолютная высота — 805 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и относительно жарим и влажным летом. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 12 — 18 °С. Средняя температура самого холодного месяца (января) — −22 — −24 °С Годовое количество осадков — около 350 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в 1728 году как пограничный караул. В период с 1851 по 1872 годы являлось центром станицы  Мангутской Акшинского уезда. В 1872—1918 гг. в составе 2-го отделения Забайкальского казачьего войска.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50,6 %, женщины — соответственно 49,4 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % из 2286 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, ПТУ, два детских сада, музыкальная и спортивная школы, дом культуры, школьный краеведческий музей, две библиотеки и сельская участковая больница.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из 7 улиц и 12 переулков.

Примечания 

Населённые пункты Кыринского района